Horváth Bálint, mankóbüki, (1822–1885), Zala vármegye alpénztárnoka, vármegyei bizottsági tag, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület tagja, alszolgabíró, jogász, esküdt, földbirtokos.
 Horváth Bálint (1937–2020) operaénekes (tenor)
 Horváth Bálint (1986) zeneszerző
 Horváth Bálint (1989) atléta, középtávfutó
 Horváth Bálint (2006) műugró
hasonló nevű személyek
 Horváth Bálint István (1799–1860) Szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, fordító
 Horváth Bálint József (1854–1909) Szent Benedek-rendi áldozópap és tanár